

Biografia 
Nato a Bologna nel 1963, compie studi artistici e partecipa ad alcune esperienze in campo cinematografico tra cui Una gita scolastica di Pupi Avati. Nel 1986, attratto dai nuovi media elettronici, si dedica all'attività di videomaker. Dal 1987 inizia a collaborare a Firenze con i Giovanotti Mondani Meccanici, gruppo storico della video computer-art italiana, realizzando video ambientazioni per il teatro, per musei e gallerie d'arte, documentari di architettura per varie università, scenografie elettroniche per la televisione, video allestimenti per serate-evento, spazi espositivi e sfilate di moda, videoclip e videoinstallazioni interattive.

Nel 1996 fonda Vertigo, marchio con il quale prosegue la ricerca tecno-creativa nel campo delle nuove tecnologie digitali
applicati alla realizzazione di video e video allestimenti.

Dal 1999 si occupa prevalentemente di cinema, realizzando le sequenze in digitale di: Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini, La mia vita a stelle e strisce di Massimo Ceccherini e Andata e ritorno di Alessandro Paci. Cura inoltre diversi Backstage fra i quali: Il mio West di Giovanni Veronesi, A ruota libera di Vincenzo Salemme, Il pesce innamorato di Leonardo Pieraccioni e di Faccia di Picasso, A.A.A. Achille.

Effettua il montaggio dei film Fare bene Mikles e In carne ed ossa prodotti da Alessandro Verdecchi e di Cenci in Cina prodotto da Bellosguardo. Segue la regia tecnica ed è regista della seconda unità del film Andata e ritorno (accreditato come Vertigo). Effettua la regia del cortometraggio Senza rimorso, pubblicato da Perseo-Luce nel DVD I nuovi autori Italiani.

Per l'home video effettua la regia video di Quei bravi ragazzi e Pinocchio diretto e interpretato da Massimo Ceccherini e con Alessandro Paci, e Non ho parole di e con Paolo Hendel. Per il portale della Coop Italia realizza Mercatoni Pravettoni, una serie di clip con Paolo Hendel. Cura la campagna stampa, TV, web, radio e affissioni 2012 di Publiacqua, con Paolo Hendel e Chiara Francini.

Docenze 
 Accademia di belle arti di Firenze, per il corso di Tecniche audiovisive per il web, dal 2009 al 2018.
 Accademia di belle arti di Carrara, per il corso di Video Editing dal 2004 al 2006, per il corso Elementi di Produzione Video dal 2006 al 2012 e per il corso di
Tecniche di montaggio dal 2011 al 2014.
 ISIA (Istituto superiore per le industrie artistiche) di Firenze per il corso di Digital video dall'anno 2005 in corso.
 Accademia di belle arti di Napoli, per il corso di Cinematografia dall'anno 2019 in corso.

Filmografia

Regia e Montaggio

Pubblicità
 Teste di Alkol Pravettoni, Spot no profit con Paolo Hendel e Giobbe Covatta (2013)
 Publiacqua, Campagna TV e web, con Paolo Hendel (2012)

Cinema
 Senza rimorso (12') di Giancarlo Torri e Fabio Lombardelli (2008)
 Andata e ritorno di Alessandro Paci (2001) Consulente tecnico alla regia (Accreditato come Vertigo)

Home video
 Quei bravi racazzi di e con Massimo Ceccherini e Alessandro Paci (2007)
 Non ho parole, di e con Paolo Hendel (2005)

Backstage
 A ruota libera di e con Vincenzo Salemme, Sabrina Ferilli, Manuela Arcuri e Massimo Ceccherini (2000)
 Faccia di Picasso di e con Massimo Ceccherini e Alessandro Paci (2000)
 Il mio west di Giovanni Veronesi, con Leonardo Pieraccioni, Harvey Keitel e David Bowie. (1998)

Regia

Pubblicità 
 Coop Mercatoni Pravettoni – Serie di clip con Paolo Hendel (2011)
 CGIL Campagna fisco Pravettoni – spot con Paolo Hendel (2010)

Documentari 
 E.R.S.A. : Il futuro comincia adesso. Publiacqua, Firenze (2014)
 I racconti dell'Arno, Publiacqua, Comune di Firenze (2013)

Filmati per scenografie elettroniche
 IF – Rebelltanz di Simona Bucci, Teatro Comunale di Firenze (2011)
 Alla deriva di e con Paolo Hendel (1993)
 Sport Replay videoinstallazioni per i punti vendita di Amsterdam, Oberhausen, Colonia, Firenze, Rimini, (1996\97)

Montaggio

Cinema 
 Cenci in Cina (90') di Marco Limberti (2007)
 In carne ed ossa (90') di Cristian Angeli (2007)
 Fare bene Mikles (15') di Cristian Angeli (2004) Vincitore del Globo d’oro 2005 e del 'Premio Shortvillage

Videoclip 
 Mariachi Hotel, Rio, Riservarossa/Warner (2004)
 Everyday, Daniele Groff, BMG Ricordi (1999)

Home video 
 Fave (Quelli di Pinocchio) di e con Massimo Ceccherini (2006)
 Fermi tutti questo è uno spettacolo (Pinocchio), di e con Massimo Ceccherini e Alessandro Paci, (1998)

Collegamenti esterni 
 
 https://web.archive.org/web/20140404191903/http://www.vertigofilm.it/giancarlotorri/